Cedar Valley ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Valley (Georgia)
 Cedar Valley (Iowa), im Cedar County
 Cedar Valley (Missouri)
 Cedar Valley (North Carolina)
 Cedar Valley (Ohio)
 Cedar Valley (Oklahoma)
 Cedar Valley (Texas)
 Cedar Valley (Utah)
 Cedar Valley (Washington)

in anderen Ländern:
 Cedar Valley (Peterborough County) in Ontario, Kanada
 Cedar Valley (Wellington County) in Ontario, Kanada
 Cedar Valley (Antigua) im St. Johns Parish, Antigua

Siehe auch:
 Cedar Valley Township